La Citadelle du chaos (titre original : ) est un livre-jeu, deuxième tome de la collection Défis fantastiques, écrit par Steve Jackson et sorti en 1983.

Synopsis 

L'intrigue se déroule sur le continent Allansia, dans le monde fictif de Titan.

Le seigneur de guerre et sorcier Balthus le Terrible (Balthus Dire) prévoit de conquérir le paisible Vallée des Saules et rassemble pour cela une armée dans la forteresse du Pic de la Roche. Le joueur joue le rôle d'un jeune magicien, élève de l'enchanteur de la forêt de Yore, qui est missionné par le roi Salomon (Salamon) pour arrêter l'invasion. Il devra pour cela traverser la citadelle, déjouer ses pièges et assassiner Balthus.

Adaptation 

Ce jeu a été adapté sur ZX Spectrum et Commodore 64 en 1984.

Voir aussi

Liens externes 

 
 
 
  L'adaptation du jeu sur micro-ordinateur

Défis fantastiques
Livre paru en 1983
Roman fantastique britannique
Titre de livre-jeu